Орте́з:

 Ортез () — город во Франции, в округе По, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ортез — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ортез — ортопедическое приспособление.

См. также 
 Ортезе, Анна-Мария (1914—1998) — итальянская писательница и поэтесса.